Gibraltar – dependencja brytyjska

Miejscowości w USA:
 Gibraltar – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Gibraltar – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Gminy w USA:
 Gibraltar (ang. Gibraltar Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Gibraltar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Gibraltar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Gibraltar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Gibraltar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire